Eikhof ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Eikhof (1892–1978), deutscher Fußballspieler
 Otto Eikhof, deutscher Fußballspieler und -schiedsrichter

Siehe auch:
 Eickhof